Стара Капела (до 1990. Стара Српска Капела) је насељено место у општини Дубрава, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Врбовец, у Загребачкој жупанији, Хрватска.

Становништво

Број становника по пописима 

 напомене:

Види напомену под Нова Капела. До 1981. исказивано под именом Стара Српска Капела.

Национални састав

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Загребачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општина Дубрава